Il doppio del Busan Open Challenger Tennis 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Im Kyu-tae e Danai Udomchoke erano i detentori del titolo, ma Im quest'anno non ha partecipato.

Udomchoke ha fatto coppia con Daniel Garza, ma ha perso nei quarti di finale contro Raven Klaasen e Izak van der Merwe, 6–4, 3–6, [10–12].

Yuki Bhambri e Divij Sharan hanno battuto in finale Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han 1–6, 6–1, [10–5].

Teste di serie

  Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (semifinali)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

  Hsieh Cheng-peng /  Lee Hsin-han (finale)
  John Paul Fruttero /  Uladzimir Ihnacik (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Busan Open Challenger Tennis 2012